Áncash (regio)
 Club Sport Áncash